Владимир Фофанов:
 Фофанов, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6901; 3 декабря 1842.
 Фофанов, Владимир Иосифович (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.